Cyclogramma kan syfta på:

 Cyclogramma (djur) – ett släkte av fjärilar
 Cyclogramma (växter) – ett släkte av växter